Plusieurs régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d’Huxelles » :
 Le régiment d'Huxelles (1617-1623)
 Le régiment d'Huxelles (1625-1629)
 Le régiment d'Huxelles (1639-1659)
 Le régiment d'Huxelles (1673-1675)

Homonymie d'unités militaires